Аль Сула́йм или Ааль Суляйм () — династия эмиров Унайзы, правившая в 1817—1914 годах.

Происхождение и история династии 
Основателем династии был эмир Яхья ибн Сулайм (1817—1836), захвативший власть в городе после убийства османского губернатора. Эмир Яхья вёл войну с эмирами династии Аль Рашид из Хаиля, пока не погиб в битве при Баге.

Представители династии 
 1817—1836 гг. эмир Яхья ибн Сулайм
 1854— гг. эмир Абдаллах ибн Яхья Аль Замиль по прозвищу Суляйм
 1864—1887 гг. эмир Замиль Аль Сулайм
 1904—1914 гг. эмир Абд аль-Азиз Аль Сулайм (признал сюзеренитет Саудитов над Унайзой)

Примечания

Литература 
 
 Sebastian Maisel and John S. Shoup, Saudi Arabia and the Gulf Arab States Today: A-J (Greenwood Publishing) ISBN 0-313-34442-6, ISBN 978-0-313-34442-8

Династии исламских правителей
С